Нуева Јорк има више значења:

 Нуева Јорк (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Јорк (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Јорк, Лас Флорес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Јорк (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Јорк (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Јорк (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуева Јорк (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуева Јорк (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику